Chorów – wieś na Ukrainie w obwodzie wołyńskim
 Chorów – wieś na Ukrainie w obwodzie rówieńskim